Risari ima više značenja:
 Risari, Frosinone
 Risari, Messina